WN peut faire référence à :
 
 Wikinews, un wiki d'actualités libres
 
 Widerstandsnest (« nid de résistance » en allemand), un élément des murs de fortifications allemands de la Seconde Guerre mondiale, comme le Widerstandsnest 62 devant Omaha Beach.